

Letteratura 
 La roccia di Brighton (Brighton Rock), romanzo del 1938 di Graham Greene

Cinema 
 Brighton Rock, film del 1947 diretto da John Boulting, tratto dal romanzo di Graham Greene
 Brighton Rock, film del 2010 diretto da Rowan Joffe

Musica 
 Brighton Rock, canzone dei Queen dell'album Sheer Heart Attack
 Brighton Rock, gruppo musicale canadese
 Brighton Rock, EP del 1983 dei Brighton Rock
Brighton Rock _- Queen tribute band dì Roma